

Населені пункти та їхні частини
 Турув — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Турув — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Турув — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Турув — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Турув — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Турув — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Турув — село в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Турув — осада в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки